Sankt-Joachimsthal, nom allemand de la station thermale tchèque de Jáchymov célèbre pour ses mines d'argent et d'uranium ;
 Joachimsthal, une ville du Brandebourg, en Allemagne ;
 Ferdinand Joachimsthal, mathématicien allemand.